Mont Caroux
 Massif du Caroux, ou massif du Caroux-Espinouse, appelé aussi Caroux-Espinouse.